Сергей Вениаминович Жак (29 октября 1930 года, Ростов-на-Дону ― 22 марта 2012 года, Ростов-на-Дону) ― советский российский учёный, заведующий кафедрой Ростовского государственного университета (Южного Федерального Университета) в 1976 – 2008 годах.

Основатель кафедры высшей математики и исследования операций, основатель и руководитель научной школы ростовского университета «Оптимальное проектирование и смежные вопросы».
Автор 490 научных публикаций, из них 16 монографий и учебных пособий. 

Доктор технических наук (1994), кандидат физико-математических наук (1959), профессор (1989), член – корреспондент Российской академии естествознания (с 2005 г.), академик 
Международной академии информатизации, Нью-Йоркской академии наук.

С.В. Жак – учёный в области механики, математики и математического моделирования, общественный деятель в сфере образования и социологии.
Наиболее известен как учёный и руководитель по разработке математических моделей  в  экономике.

Биография 
Сергей Вениаминович Жак родился 29 октября 1930 года в городе Ростов-на-Дону в семье донского писателя, поэта Вениамина Константиновича Жака.

Отец Сергея, Вениамин Константинович Жак (1905 – 1982), автор полусотни поэтических книг для детей и взрослых, поэм, сказок, рассказов, очерков и воспоминаний о В. Маяковском, Н. Островском, А. Серафимовиче, переводчик, литературный критик. Более шестидесяти лет его жизни отданы любимой литературной работе.

Мать Сергея, Мария Семёновна Жак (1901-1995),  родом из обеспеченной и интеллигентной ростовской семьи Браиловских. Она работала в библиотеках Ростова методистом, организовала библиотечную сеть для детей. Уже в преклонном возрасте написала  воспоминания ( Я помню « Ковчег» №2, 2002 г.).

Обширная библиотека в родительском доме, общение с детства с интересными людьми, поэтами и литераторами, привили Сергею любовь к чтению; хорошие школьные педагоги – к математике и спорту.

Вся взрослая  жизнь Сергея Вениаминовича Жака связана с Ростовским государственным университетом (Южный федеральный университет), в котором он учился и работал на протяжении 55 лет. Здесь он окончил с отличием физико-математический факультет по специальности «механика» в 1953 году.

В 1959 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук,  а в 1994 году – на соискание учёной степени доктора технических наук. В 1989 году был утверждён в учёном звании профессора.

Он прошёл  путь от рядового преподавателя до заведующего кафедрой высшей математики и исследования операций, которую создал и заведовал 32 года, оставался до конца жизни профессором кафедры.

Сергей Вениаминович был разносторонне-одарённым человеком, прекрасно разбирающимся в литературе и искусстве, был, успешным спортсменом, заядлым туристом. Руководил секциями туризма, турпоходами, был инструктором горного туризма. Считал спортивный туризм не только школой выживания, оздоровления и спортивного совершенства, но и возможностью познания Родины и самого себя,  школой  преодоления природных и психологических трудностей. Он писал:

Я прошёл ледники и скалы,

Переправы и сплавы, тайгу…

И не раз меня смерть искала…

Те пути я забыть не могу!

    С.В. Жак

Увлекаясь поэзией, Сергей Вениаминович пытался через неё найти ответ на самые важные, самые сложные вопросы в жизни.

Всё чаще мне о смысле жизни

Подумать хочется теперь.

Какая отворится дверь,

Но без меня, идущей тризне?

      С.В. Жак

У Сергея Вениаминовича пятеро детей и падчерица. Все они так или иначе связаны с Южным федеральным университетом.  Одним из продолжателей династии преподавателей университета стала Екатерина Сергеевна Жак (род. 1954), которая с 1976 года преподает историю русской литературы.  Шестеро внуков.

Умер Сергей Вениаминович Жак 22 марта 2012 года в городе Ростов-на-Дону.

Научные труды 

Круг научных интересов С.В. Жака -  обширный и многообразный. Ранние работы посвящены устойчивости гироскопа, имеющего полости, заполненные жидкостью (ракета с топливными баками). Рассекреченный в 1989 г. справочник инженера – конструктора «Конструирование снарядов с жидким снаряжением» ссылается на статьи С.В. Жака. Профессором  С.В.  Жаком   получены научные результаты в теоретической механике, в теории случайного и адаптивного поиска экстремума, в построении интерактивных систем принятия решений, в математическом моделировании (методы оптимизации и их программная реализация), в теории массового обслуживания, в решении проблемы теплоснабжения зданий и сооружений.

С.В. Жак исследовал и разработал различные модели и методы:

 модели строительства и архитектуры;
 методы оптимизации работ транспорта и проектирования новых типов транспортных средств;
 модели формирования парка сельскохозяйственных машин;
 метод корректировки для построения расписания работ с учётом ресурсов;
 принцип гиперробастности;
 модели и методы прогнозирования потребности в специалистах;
 стохастические экономико-математические модели;
 модель дрейфа материков;
 методы и модели проектирования тяговых двигателей.

Особое место занимают в работах С.В. Жака модели развития экономических систем (от фирм и отраслей до экономики страны в целом).  К ним можно отнести модели динамического распределения прибыли, плоскую шкалу подоходного налога (формирование прогрессивной шкалы), ставки налога на добавленную стоимость, внутренние (договорные, хозрасчётные) цены, модели патернализма (ограничение импорта и защита отечественного производителя), модель Солоу и её обобщения (потребление, бюджет, инфраструктура, инвестиции в агрокомплексе и дотации).

С.В. Жак  разработал   эконометрическую теорию фирмы, на основе которой выявлен ряд тенденций развития экономических систем.

Предложенные им экономико-математические модели и методы позволили обнаружить  ряд недостатков существующей экономической политики – завышение ставки налога на добавленную стоимость, причины роста тарифов (грозящего экономическим коллапсом), недопустимость априорного формирования параметров дилерских сетей и.т.п.

Его работы по методам и моделям экономики в настоящее время актуальны  и порождают  необходимость дальнейшего исследования.

К наиболее значимым результатам научных работ профессора С.В. Жака можно отнести следующие разработки, содержащие новые подходы и модели:

 Гироскоп с полостью, заполненной идеальной жидкостью. Теория ракет.  Т.1. Квазитвёрдое  вращение возможно только в эллипсоидальной полости. Т.2. В отличие от твёрдого гироскопа, здесь существуют две критических скорости вращения (неустойчивость, устойчивость, снова неустойчивость), 1957 г.
 Теория многоинструментной обработки: одно – и многокритериальные модели, 1960 -1980 г.
 Формирование парка сельскохозяйственных машин. Диспропорция оплаты живого и овеществлённого труда, 1964 – 1990 г.
 Метод корректировки для построения расписания работ с учётом ресурсов. Условное назначение горизонта просмотра, 1967 г.
 Разделение генераций элементов и соединений по геологическим данным, 1964 – 1975 г.
 Многокритериальные задачи. Интерактивное формирование функции ценности: от априорных предпочтений к весам. Сведение задач к специальным задачам линейного программирования, 1990-2004 г.
 Процедуры решения задач дробно-линейного программирования, 1998-1999 г.
 Стохастические экономико-математические модели. Теорема о «вилке» - двусторонняя оценка оптимума, 1972 г.
 Специальные классы оптимизационных задач. Эффективное вычисление вершин. Двоичное перечисление их, 2000 г.
 Эвристики и случайный поиск. Правила остановки, 1968 г.
 Дифференциальные уравнения абразивного износа поверхностей, 1973 г.
 Упрощенный метод определения коэффициентов разложения решения СОДУ по фундаментальным решениям, 2004 г.
 Задача унификации, её обобщение и формирование типажа (типоразмеров) машин (приборов), 1972 г.
 Принцип гиперробастности:  построение моделей, независимых от вида функции распределения случайных факторов, а зависящих только от необходимых в данной задаче статистик, 1997 г.
 Макроэкономические модели. Модель Солоу и её обобщения: собственно потребление, бюджет, инфраструктура, инвестиции в агрокомплексе и дотации, 1997 г.
 Эконометрическая модель фирмы. Уравнение для оптимальной цены. Критическое значение ставки налога на добавленную стоимость. Обобщенная точка Лаффера. Соотношение интересов фирмы, коллектива и общества. Модель эффективности рекламы, 1994 г.
 Обоснование плоской шкалы подоходного налога и модели формирования прогрессивной шкалы, 1997 г.
 Синхромаркетинг. Режимы оптимальных поставок. Парадоксальные решения – неполное удовлетворение спроса. Сезонный спрос, 1992 г.
 Модели патернализма – ограничения импорта и защита отечественного производителя, 1997 г.
 Внутренние (договорные, хозрасчётные) цены. Различные модели. Двойное наказание «рвачей», 1994 г.
 Динамическое распределение прибыли – информация о стратегии инвестиции в производство и в дивиденды, 1995-1996 г.
 Соотношение решений по удельным и абсолютным критериям, 1997 г.
 Простейшая модель влияния увеличения заработной платы на экономику в целом, 2004 г.

В список можно отнести  новые спецкурсы: математические модели менеджмента и маркетинга, методология математического моделирования в экономике, математические модели оптимального проектирования, методы принятия решений в условиях многокритериальности и стохастики, математическое моделирование в инженерных науках. 

По названным курсам имеются книги с грифом Министерство образования РФ, монографии, учебно-методические пособия.

О книге «Математические модели менеджмента и маркетинга» в рецензии журнала «Вестник образования» сказано: «…комплект не имеет аналогов, в нём использованы принципиально новые методы и решения».

Оценки учёных

Научно – организационная деятельность 

С.В. Жак сочетал научную работу с научно-организационной деятельностью. Он основал научную школу «Математические модели экономики и производства». В начале 60-х годов один из первых   исследовал  математическое  моделирование  в экономике.

В 1971 году проводил первую Всесоюзную школу по теории сложных систем в  Ростове-на-Дону. Организовал при кафедре региональную научную школу «Оптимальное проектирование и смежные вопросы», которая функционировала свыше десяти лет. Проводил выездные семинары в Белой речке, Махачкале, Гизель-Дере.

Научно-методические семинары этой школы способствовали разработке новых курсов и методов преподавания, а также апробации научных исследований в области прикладной математики учёными Ростова и городов Ростовской области, Краснодара, Воронежа, Элисты, Минска, Днепропетровска, Якутска. 

С.В. Жак занимался проблемами САПР (CAD\CAM) и был организатором и руководителем подсекций «Оптимального проектирования Республиканской программы САПР».

В течение многих лет он руководил отделом «Исследования операций» в НИИМПМ (ЮФУ) и добился существенных научных результатов по проблеме оптимального проектирования, выполняя хоздоговорные работы для предприятий Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова, Красного Аксая.

С.В. Жак принимал участие в грантах «Университеты России» и РФФИ, посвященных интеграции академической и вузовской науки.

Он был председателем редакционной комиссии по математике и механике, членом редколлегии периодических изданий, членом Оргкомитета Международных научных школ «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика С.С.Шаталина.

Профессор С.В. Жак выступал с докладами на многих авторитетных,  научных,  российских и зарубежных форумах (Германия, Польша, Шотландия, Белоруссия, Украина, Калмыкия, Дагестан, Латвия). Участвовал в работе Международной научно-практической конференции Санкт-Петербурга (2000 г.,2002 г.,2003 г.), Международной конференции по многокритериальным задачам в г. Ялта (1988 г., 2010 г.). 

Последние десять лет был членом Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям, связанным с математическим моделированием в области машиностроения, транспорта и других отраслях;  привлекался к рецензированию, оппонированию и экспертизе кандидатских и докторских диссертаций.

Гражданская  позиция 

Исследуя фундаментальные проблемы управления экономикой страны, профессор С.В. Жак чувствовал ограниченность технократического подхода, понимал необходимость соединять методы гуманитарных и естественных наук, чтобы осознать природу общественных регуляторов, направляющих самодеятельность множества людей в русло согласованного развития, совершенствовать их, применяя компьютерные методы обработки информации.

С.В. Жак создал методологию междисциплинарных исследований, основанную на математических и компьютерных методах. Он констатировал: «Наука – едина, и изучение её – в том или ином виде – должно прослеживать это единство и взаимовлияние».

Примером может послужить его учебник «МиФ, математика и филология» (лекции о математике для филологов), (2008 г.), который раскрывает двустороннюю связь этих наук. Он утверждал, что менталитет учёного формируется гуманитарными науками.

В последние годы жизни С.В. Жак занимался публицистикой («Что и как сулит нам БАК? (большой адронный коллайдер)»), писал о реформах образования («Болевые точки современного образования», «Наука едина», «Интернет или учебник?», «Эрудиция или креатив?»).

Раскрывая болевые точки современного образования, С.В. Жак выделил три аспекта: 
 методы современных расчётов;  
 роль технического образования, воспитание инженерного мышления;  
 роль и место компьютерной поддержки образования и исследований.

На вопрос «Интернет или учебник?»  он даёт ясный ответ: «Интернет – это набор знаний, справочник, наполняющий сосуд, в котором пустота, а  учебник обучает самостоятельному мышлению, умению извлекать новые знания, способствует разжиганию огня, мерцающего в сосуде».

С.В. Жак предлагал пути выхода из экономического кризиса в своих статьях: «Угроза краха экономики», «Куда и почему ползут цены?».

Свою гражданскую позицию он смело отстаивал и убедительно выражал в статьях, опубликованных в газетах и журналах.

Профессор  С.В. Жак вырастил и воспитал  ряд  учёных,  известных  в научном мире, работающих в России и за рубежом (Германия, США, Канада, Израиль, Англия, Вьетнам, Сирия, Калмыкия, Белоруссия, Грузия, Дагестан) на руководящих должностях. Среди его учеников 23 кандидата и 7 докторов наук (физико-математических, технических, экономических).

С.В. Жак учил своих учеников не только формальным методам исследования, но и  активной общественной позиции, освоению компьютерной техники, анализу новых экономических отношений и возникающих при этом проблем. Он прививал умение не просто  решить возникающую проблему, но и указать направление дальнейших исследований. Учил ответственности и чёткости во всём, рациональному планированию первостепенных целей и собственных сил, выделению главных моментов в своих и чужих исследованиях.

Награды и почётные звания 

За многолетнюю работу по подготовке кадров высшей квалификации, научно-исследовательскую деятельность и вклад в развитие высшего образования Сергей Вениаминович Жак награждён почётным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Профессор С.В. Жак  постоянно сотрудничал с  Российской академией естествознания (РАЕ), принимал участие во Всероссийской выставке-презентации учебно-методических изданий и был лауреатом.

Книги, ставшие победителями и лауреатами Всероссийского конкурса («Экономика для инженеров», 2005 г., «Детерминированная финансовая математика», 2009 г., «МиФ, математика и филология», 2010 г.), рекомендованы для использования в учебном процессе и переиздания для широкой научной общественности в России и за рубежом.

РАЕ присвоила С.В. Жаку почётное  звание – основатель научной школы «Математические модели экономики и производства», «Заслуженного деятеля науки и образования».

 Ветеран труда

Основные работы 
 Жак С.В.  О движении гироскопа с полостью, заполненной жидкостью – АЧИМСХ, сбор. Н.-т. Работ, в.10, 1957 – 1.0
 Жак С.В.  Математико-экономические методы решения проблемы выбора оптимальной системы с/х машин – ВИСХОМ, материалы научно-технического совета, М.,вып. 18, 1964 – 1.5
 Жак С.В.  Полустохастические методы решения задач выпуклого программирования – Кибернетика, ИК АН УССР, Киев, №6, 1968 – 0.5
 Жак С.В.  Математическое программирование. Нелинейные и стохастические задачи – Изд. РГУ Ростов н/Д, 1972 – 4.0
 Жак С.В.  Оптимизация электродвигателей – ИРУ, Ростов н/Д, 1978 – 10.0
 Жак С.В., Горстко А.Б.   Исследование операций – МГУ, Москва, 1980
 Жак С.В.  Оптимизация проектных решений в машиностроении. Методология, модели, программы. – Ростов н/Д, ИРУ, 1982 – 10.0
 Жак С.В.  Нелинейные обобщения уравнений размножения и гибели – Wiss. Zeitschr der Hochschule fur Arch. Und Bauwesen, Weimar, N:2, 1982
 Жак С.В.  Программное обеспечение  оптимизационных задач САПР – Вопросы кибернетики. Модели и методы глобальной оптимизации, Москва,1985 – 0.5
 Жак С.В.    Математические модели менеджмента и маркетинга – Ростов н/Д, ЛаПО, 316 с., 1997 – 16.8
 Жак С.В. и др   Экономика. Компьютерное моделирование – ЛаПО, Ростов н/Д, 232 с.,1998 – 12.0
 Жак С.В. и др  Маркетинг. Компьютерное моделирование – ЛаПО, Ростов н/Д, 297 с.,1999 – 16.0
 Жак С.В.   Модели взаимодействия отраслей и фирм – Системное моделирование соц. экон. процессов. Воронеж, ВГУ, с.100-110, 2000 -1.0
 Жак С.В.  Проблема стабилизации цен – Компьютерное моделирование. Экономика. М., Вузовская книга, с. 39-50, 2000 – 0.8
 Жак С.В.  Конфликт интересов и формирование внутренних цен – Теория конфликта и её приложения. Воронеж, 2002, с. 122-124, 2002-0.3
 Жак С.В.  Куда и почему ползут цены? – Экономическая наука современной России. №3, с. 141-145, 2002-0.5
 Жак С.В.  Модификации модели Солоу и устойчивость выводов – Модели и дискретные структуры, Сборник  научных трудов, Элиста, с. 44-50, 2002-0.6
 Жак С.В.  Модели защиты отечественного производства (патернализм и протекционизм) – Экономический вестник РГУ, т.1, с. 23-28, 2003 -1.0
 Жак С.В.  Об одной традиционной неточности в теории массового обслуживания – Компьютерное моделирование. Экономика. Вып.2, М.: Вузовская книга, с. 75-84, 2003-0.8
 Жак С.В.   Экономика для инженеров – Вузовская книга, М.,232 с.,2004 -14.5
 Жак С.В.  О проблемах математического моделирования – Системы управления и информационные технологии. Научно-технический журнал №1(23). Москва-Воронеж, Научная книга, с. 77-81, 2006
 Жак С.В., Сантылова Л.И.   МиФ, математика и филология – Ростов н/Д, Изд. ЮФУ, 2008, 80 с.
 Жак С.В.   Детерминированная финансовая математика –  Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008 – 160 с.
 Жак С.В. и др.   Princepes de Description des Verres anciens depuis les Temps les plus Recules jusque’ au XIII siècle de N.E. – Wydawnictwo DiG Warszawa – Torun,  218 p., 2002
 Жак С.В.  Эрудиция или креатив?   Международный журнал экспериментального образования  № 1, 2012

Примечания

Ссылки 
 Профессор ЮФУ С.В. Жак (29.10.1930-22.03.2012)
 Некролог
 ПОКОЙ ЕМУ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
 Жак Сергей Вениаминович (29.10.1930-22.03.2012)
 Жак, Сергей Вениаминович - Миф, математика и филология
 Газета «Вольный ветер», 2008 г.   Мой туризм , статья С.В. Жака

Родившиеся в Ростове-на-Дону
Умершие в Ростове-на-Дону
Преподаватели Азово-Черноморской государственной аграрно-инженерной академии
Преподаватели Донского государственного технического университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Выпускники Ростовского государственного университета